Киндруин:

 Киндруин (правитель Пенгверна) — сын Кинана, короля Поуиса.
 Киндруин Синий — сын Элнау, правителя Догвелинга.